Amen je lahko:

 amen je beseda, ki izraža potrditev
 Amen je drugačen zapis imena Amon